Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2011 vond plaats van 30 april tot en met 8 mei 2011 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de elfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Madrid 2011. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster was de ongeplaatste Aravane Rezaï; zij kwam niet verder dan de eerste ronde. De als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki moest in de derde ronde het hoofd buigen voor de Duitse Julia Görges. Het zestiende reekshoofd Petra Kvitová uit Tsjechië won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als vierde geplaatste Wit-Russische Viktoryja Azarenka in twee sets. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Madrid op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-toernooizege, de derde van het jaar. Met deze overwinning kwam ze binnen in de top-10 van de WTA-ranglijst. De Belgische Yanina Wickmayer en de Nederlandse Arantxa Rus kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelhoudsters Venus en Serena Williams hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het als eerste geplaatste team Gisela Dulko en Flavia Pennetta werd in de kwartfinale verslagen door de latere winnaressen. Het als vijfde geplaatste duo Viktoryja Azarenka / Maria Kirilenko won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik in twee sets. Na Cincinnati 2010 was het de tweede gezamenlijke titel voor Azarenka en Kirilenko.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld (per team) en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Madrid 2011
Madrid